Gemarkung Horbach ist der Name zweier Gemarkungen:
 Gemarkung Horbach (Landkreis Kulmbach), Gemarkung im Landkreis Kulmbach, Bayern
 Gemarkung Horbach (Landkreis Fürth), Gemarkung im Landkreis Fürth, Bayern